Orozus puede referirse a:

 el nombre común de la planta Glycyrrhiza glabra; o
 el nombre común de la planta Phyla scaberrima.